Шумиха — деревня на юго-западе Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Кудеверская волость.

География 
Расположена на Бежаницкой возвышенности, в 5 км к западу от деревни Бардово, в 18 км к юго-западу от волостного центра Кудеверь и в 66 км к юго-западу от райцентра Бежаницы.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 19 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Бардовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района